Pape Diouf puede referirse a:

Pape Diouf, periodista senegalés.
Pape Diouf, artista senegalés.
Pape Paté Diouf, futbolista senegalés.